Tourian ist der Familienname folgender Personen:

 Bedros Tourian (1851–1872), armenischer Dichter, Dramaturg und Schauspieler
 Yeghische Tourian (1860–1930), armenischer Patriarch